Лариса Борисовна Ерёмина (; в замужестве Вейн; род. , Тирасполь) — советская и американская актриса.

Биография 
Родилась в Тирасполе (Молдавская ССР) 12 сентября 1950 года. С шестилетнего возраста росла в Кишинёве, где окончила среднюю школу.

В 1972 году окончила школу-студию МХАТ по классу народного артиста СССР, профессора Павла Владимировича Массальского. С 1972 по 1979 работала в театре имени В. Маяковского. В 1979 году вышла замуж за скрипача Григория Вейна и эмигрировала в США (сначала жила в Нью-Йорке, с 1980 года в Лос-Анджелесе)

С 1979 по 2008 снималась в американских телесериалах и художественных фильмах, занималась озвучиванием фильмов. В 1981—1983 годах училась и параллельно преподавала в Университете Южной Калифорнии, получила диплом магистра искусств. С 1981 по 1992 играла в театральных спектаклях. В 1983—1989 годах по приглашению декана театрального факультета преподавала систему Станиславского в государственном университете Лос-Анджелеса. С 1985 по 2005 год была ведущей русскоязычного телеканала в Лос-Анджелесе. В 1987 году по просьбе студентов университета открыла школу актёрского мастерства и режиссуры The Original Stanislavsky Academy — West в Лос-Анджелесе.

Семья 
Дети: сын Алан (1980), дочь Мариана (1990).

Фильмография 
 1973 — Иван Васильевич меняет профессию — девушка на пиру
 1973 — Огненный берег — Катя
 1974 — Поцелуй Чаниты — Чанита Рамирос 1975 — Не может быть! — Софочка 1975 — Между небом и землёй — Саша Карасик 1976 — Это было в Межгорье — Валентина
 1976 — На крутизне (режиссёр Юсуф Азизбаев] — Ольга Константиновна Богуславская
 1977 — Садись рядом, Мишка — жена лётчика
 1978 — Кто – кого — Элеонора
 1978 — Трактир на Пятницкой — Варвара Сергеевна, певица в трактире
 1978 — Мой друг дядя Ваня — жена генерала
 1980 — Raise the Titanic / Поднять «Титаник» (киностудия Universal) — Елена
 1985 — Миллионы Брюстера — Мила
 1986 — Верховный суд — Тара Сингер 
 1986 — Пугало и миссис Кинг — Надин
 1986 — Молодые и дерзкие — Вероника
 1988 — Главный госпиталь — Франческа Д'Aлаторe 
 1989 — The Legend of the Emerald Princess — Oльга и царица Ирина 
 1992 — Пятый угол — Раиса Кравчук
 1996 — Первый удар — русская женщина 
 1999 — Пустошь — портниха 
 2007 — Рабство — ''Элизабета, мать Вероники

Работа в театре 
 МХАТ
 «Отелло» — Дездемона
 «Женитьба Фигаро» — графиня Альмавива
 «Школа злословия» — Мария
 Театр имени В. Маяковского (1971—1974)
 «Аристократы» — Маргарита Ивановна
 «Таланты и поклонники» — Негина
 «Звонок в пустую квартиру» — Ксана Баташова
 «Зимняя баллада» — Наташа
 В США (1981—1992)
 «Повесть о Сонечке» — Цветаева и Сонечка
 «Сюжет для небольшого рассказа» — Лика Мезинова
 «Чайка» — Нина Заречная
 «Медведь» — помещица Попова
 «Пришельцы» (Alien) — Ольга
 «Между Востоком и Западом» (Between East and West) — Эрна Гашек
 «Белый Мерседес» — Анна

Примечания

Ссылки 
 Поцелуй Чаниты из Голливуда. Интервью с актрисой Ларисой Ерёминой
 Лариса Ерёмина. Кадры из фильма «Не может быть»!

Персоналии:Кишинёв
Выпускники Школы-студии МХАТ
Русские эмигранты третьей волны в США